Románia
 Úr születése fatemplom (Felsőzsunk)
 Úr születése fatemplom (Dragomirest)
 Úr születése templom (Szarata)